Букреев, Иван:
 Букреев, Иван Алексеевич (1864—1916) — войсковой старшина, георгиевский кавалер.
 Букреев, Иван Семёнович (1924—1998) — советский певец (лирический тенор), солист КАППСА.